Il singolare del torneo di tennis Fergana Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Danai Udomchoke che ha battuto in finale Alexander Peya 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Danai Udomchoke (Campione)
 Lu Yen-Hsun (secondo turno)
 Tomáš Cakl (secondo turno)
 Jean-Julien Rojer (primo turno)

 Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)
 Gō Soeda (primo turno)
 Rohan Bopanna (primo turno)
 Alexander Peya (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2006